Duitsland:
Haibach (Neder-Beieren), een gemeente in de deelstaat Beieren
Haibach (Neder-Franken), een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Haibach im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Haibach ob der Donau, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk